The Heavenly Twins – film del 1907 diretto da Lewin Fitzhamon
 The Heavenly Twins – film del 1912 diretto da Ernest G. Batley